

Geografia 
 Loché-sur-Indrois – comune francese nella regione del Centro-Valle della Loira

Persone 
 Pier Francesco Loche – comico, attore e musicista italiano
 Victor Loche – militare e naturalista francese